

Marine 
 La civadière (voile) est une petite voile carrée gréée sous le mât de beaupré à l'avant d'un navire (spirit sail en anglais).
 Une civadière (espar) est un petit espar situé sous l'étrave d'un voilier (dolphin striker en anglais).

Homonymie